Novel – comune francese
 Novel – progetto musicale di Adam Young
 The Novel – romanzo del 1991 di James A. Michener
 Light novel – categoria di romanzo giapponese
 Novell – software company
 Novel (disambigua) – cognome italiano

Pagine correlate
 Novella (disambigua)